Die Saison 2016/17 der Oberliga Hamburg war die 72. Spielzeit der Fußball-Oberliga Hamburg und die 9. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland.

Teilnehmende Vereine 

Für die Spielzeit 2016/17 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Hamburg 2015/16:
 TuS Dassendorf (Titelverteidiger)
 HSV Barmbek-Uhlenhorst
 SC Victoria Hamburg
 FC Süderelbe
 TSV Buchholz 08
 Altona 93
 SC Condor Hamburg
 SV Rugenbergen
 SV Curslack-Neuengamme
 SV Halstenbek-Rellingen
 Wandsbeker TSV Concordia
 Niendorfer TSV
 VfL Pinneberg
 FC Türkiye Wilhelmsburg
 Buxtehuder SV
 die Aufsteiger aus den beiden Staffeln der Landesliga Hamburg 2015/16:
 Hammonia: TuS Osdorf (Meister), Wedeler TSV (Vizemeister)
 Hansa: Klub Kosova Hamburg (Vizemeister)
Der SC Poppenbüttel, Meister der Landesliga-Staffel Hansa, verzichtete aus wirtschaftlichen Gründen auf sein Aufstiegsrecht und musste in der Kreisklasse, der eigentlichen Spielklasse der zweiten Mannschaft, antreten. Nur aufgrund der Tatsache, dass es keine Regionalliga-Absteiger in die Oberliga gibt und damit mindestens drei Aufstiegsplätze zu vergeben sind, sind beide Landesliga-Vizemeister direkt aufstiegsberechtigt, da der Hamburger Fußball-Verband nicht automatisch den Vizemeister nachrücken lässt.

Tabelle 

Für die Regionalliga-Saison 2017/18 haben aus der Oberliga Hamburg nur Altona 93 sowie die Wandsbeker TSV Concordia eine Zulassung beim Norddeutschen Fußball-Verband beantragt.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrelegation 
Da es keinen Regionalliga-Absteiger aus dem Bereich des Hamburger Fußball-Verbandes gab, wurde ein dritter Oberliga-Aufstiegsplatz durch eine Aufstiegsrelegation ermittelt. Folgende Mannschaften qualifizierten sich für die Aufstiegsrelegation:
 Vizemeister der Landesliga Hammonia 2016/17: Hamburger SV III
 Vizemeister der Landesliga Hansa 2016/17: SC Vorwärts-Wacker 04 Billstedt

|}
Damit steigt SC Vorwärts-Wacker 04 Billstedt in die Oberliga auf. Durch den Aufstieg von Altona 93 in die Regionalliga wird ein zusätzlicher Startplatz in der kommenden Oberliga-Saison frei, der durch den Unterlegenen des Aufstiegsspiels, Hamburger SV III, eingenommen wird.

Einzelnachweise 

2016
Oberliga Hamburg 2016 17